Höjdhopp för damer vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul avgjordes den 30 september.

Medaljörer

Resultat

Final

Kval

Icke-kvalificerade

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1988